Донузлав — озеро у Чорноморському районі Автономної Республіки Крим
 Донузлав — назва села Красноярське Чорноморського району Автономної Республіки Крим до 1944 року